Jakab András (1739–1797) római katolikus pap és tanár
 Jakab András (1978) jogtudós, egyetemi tanár
 Jakab András hétfalusi csángó szobrászművész
 Jakab András "AZA" (1985) rapper